Бибабо, Би-ба-бо, Би-Ба-Бо — название простейшей перчаточной куклы и различных объектов развлекательной сферы.

 Бибабо — простейшая перчаточная кукла

Названия 
 Bi-Ba-Bo — кинотеатр в здании по адресу улица Виру 9/11 в Таллине с 1913 по 1944 год, носил это название с 1925 по 1941 год.
 Би-ба-бо — кабаре созданное в 1917 году в Петрограде режиссером К. Марджановым, певицей Н.Тамарой, поэтом Н. Агнивцевым и актером Ф. Курихиным.
 Бибабо — кабаре созданное в 1909 году в Одессе, в зале Благородного собрания.

Примечания